Un bouvier est une personne qui garde et s'occupe des bovins.

Nom commun 
Bouvier peut aussi désigner :
 bouvier, un type de chien regroupant plusieurs races
 bouvier bernois ;
 bouvier de l'Entlebuch ;
 bouvier de l’Appenzell ;
 bouvier australien ;
 bouvier australien courte queue ;
 bouvier allemand ;
 bouvier des Flandres ;
 bouvier, un cépage.

Titre 

 Chanson du bouvier, chanson traditionnelle occitane.

Nom propre

Astronomie 
 Bouvier, une constellation
 Galaxie naine du Bouvier, au sein de la constellation du Bouvier

Patronyme 

 Alain Bouvier, docteur en sciences mathématiques ;
 Anne Bouvier, actrice et metteur en scène française ;
  ;
 Bertrand Bouvier (1929-), néohelléniste et universitaire suisse ;
 Charles Bouvier (1898-1964), bobeur suisse ;
 Charles Roger Galmiche-Bouvier (1838-1894) écrivain et inventeur français, petit-fils de Jean-Baptiste-Joseph Bouvier ;
 Claude Pierre Bouvier (1759-1843), magistrat et homme politique français ;
 Erwan Bouvier (1974-), joueur de basket-ball français ;
Félix Bouvier (1853-1910), historien français ;
 François Bouvier, réalisateur, producteur et scénariste québécois ;
 Gaëtan Bouvier (1984-), sommelier français ;
 Georges Bouvier (1904-1991), acteur québécois ;
 Guillaume Philippe le Bouvier (1744-1790), chirurgien de bord français ;
 Hélène Bouvier (1905-1978) , chanteuse d’opéra française ;
 Henri Bouvier (1901-), nageur français ;
  ;
 Jean-Marie Bouvier O'Cottereau, (1896-1964), homme politique français ;
 Jeanne Bouvier (1865-1964), syndicaliste française ;
 Jeanne-Marie Bouvier de La Mothe-Guyon, (1648-1717), dite couramment Madame Guyon, mystique française ;
 Jean-Baptiste Bouvier (1783-1853), évêque français ;
 Jean-Baptiste-Joseph Bouvier (1770-1812), colonel du génie, baron de l'Empire ;
  ;
  ;
 Joëlle Bouvier (1959-), danseuse et chorégraphe française ;
 John Vernou  (1892-1957), agent de change américain, père de Jacqueline Lee Bouvier ;
  ;
 Laurent Bouvier (1840-1901), peintre et céramiste français ;
 Léon Bouvier (1923-2005), compagnon de la Libération et ambassadeur français ;
 Louis Eugène Bouvier, (1856-1944), entomologiste et carcinologiste français ;
 Marguette Bouvier, (1908-), skieuse française ;
 Marguerite Françoise Bouvier de la Mothe de Cépoy (1767-1808), comtesse de Buffon ;
  ;
 Nathalie Bouvier (1969-), skieuse française ;
 Nicolas Bouvier (1929-1998), artiste, voyageur et écrivain suisse ;
 Patrick Bouvier Kennedy (1963-1963), le plus jeune enfant du président américain John Fitzgerald Kennedy ;
  ;
 Réal Bouvier (1946-2000), journaliste et navigateur québécois ;
 René Bouvier (1907-1988), ténor français ;
 Stanislas Bouvier (1958-), peintre, dessinateur et affichiste français ;
 Stéphanie Bouvier (1981-), patineuse de short-track française ;
 Thomas Bouvier (1962-), écrivain et musicien suisse, fils de Nicolas Bouvier ;

personnages de fiction
 Clancy,  Jackie, Marge, Ling, Patty et Selma Bouvier, dans Les Simpson.

Patronyme français
Métier de l'agronomie